Ticket to Heaven (1981), Franstalige Canadese film uit 1981
 Ticket to heaven (Dire Straits), nummer van Dire Straits uit 1991